Eohaustorius är ett släkte av kräftdjur. Eohaustorius ingår i familjen Haustoriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Eohaustorius